A.D.A.M. — может означать:

  — немецкий комедийный фильм 1988 года, снятый Гербертом Баллманном.
  (сокр. от ) — торгуемая на NASDAQ публичная компания, базирующаяся в Атланте, штат Джорджия, США.
 A.D.A.M.[d] (сокр. от ) — научная статья «Анимированный анализ анатомии для медицины», опубликованная в 1993 году.

См. также 
  — образовательный интерактивный компакт-диск 1995 года.
  — образовательная интерактивная игра на компакт-диске.